Walnut Grove kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Walnut Grove (del av en befolkad plats), British Columbia,

USA 

 Walnut Grove, Alabama, ort, Etowah County, 
 Walnut Grove, Georgia, ort, Walton County, 
 Walnut Grove, Missouri, ort, Greene County, 
 Walnut Grove, Mississippi, ort, Leake County, 
 Walnut Grove, Tennessee, Hardin County, ort, 
 Walnut Grove, Tennessee, Sumner County, ort, 
 Walnut Grove, Minnesota, ort, Redwood County, 
 Walnut Grove, Kalifornien, ort, Sacramento County, 
 Walnut Grove, Washington, ort, Clark County,